Фово:

 Фово — пролив, разделяющий остров Стюарт от острова Южный.
 Фово, Франсуа-Антуан — кирасир, погибший в битве при Ватерлоо, чья кираса стала национальной реликвией Франции.
 Фово де Френийи, Франсуа Огюст (1768—1848) — французский поэт, писатель мемуаров и политический деятель.